Cladoriella är ett släkte av svampar. Cladoriella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cladoriella